Уиже:

 Уиже — провинция в Анголе.
 Уиже — город в Анголе, столица одноимённой провинции.